Ale Algra (1902-1970), onderwijzer, verzetsstrijder
 Hendrik Algra (1896-1982), onderwijzer, historicus en Eerste Kamerlid
 Rendert Algra (1963), Tweede Kamerlid